Rebels (album)
 Rebels (Super Rugby)

Zobacz też 
 Rebels with a Cause